Ла-Рош-Море́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Безансона, 33 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 261,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Рош-Море на сайті французького Національного інституту географії
 сайт на Ла-Рош-Море
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-Море на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона